Тосина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 14 км². Население 9524 человека (на 2010 год). Расстояние 37 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Севильи